Варіації на тему Паганіні — назва ряду музичних творів:

 Варіації на тему Паганіні Й. Брамса
 Варіації на тему Паганіні В. Лютославського

Див. також 
 Рапсодія на тему Паганіні С. Рахманінова